Henry du Moulin de Labarthète (1900-1948), homme politique français ;
 Robert Labarthète (1924-), joueur français de rugby à XV.

 Labarthète, commune française, située dans le département du Gers.